Никульский сельсовет

 Никульский сельсовет — в Константиновском районе Московской области (до 1954)
 Никульский сельсовет — в Коломенском районе Московской области (до 1994)